Das VIII Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal 2005 fand vom 2. bis 7. August  2005 in Bogotá, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 20.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Renan Lavigne, der die beiden letzten Austragungen des Turniers in den Saisons 2001 und 2002 gewann. In diesem Jahr schied er bereits in der ersten Runde aus. Das Endspiel gewann Peter Barker gegen Raj Nanda mit 11:6, 11:1 und 11:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Miguel Ángel Rodríguez einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2005
PSA World Tour 2005/06